Fritz Erler ist der Name folgender Personen:

* Fritz Erler (Maler) (1868–1940), deutscher Maler
 Fritz Erler (Mediziner) (1899–1992), deutscher Mediziner
 Fritz Erler (1913–1967), deutscher Politiker (SPD)